

Onomastica
Sofronio – nome proprio di persona italiano maschile

Persone
Sofronio – teologo e poeta, patriarca di Gerusalemme, santo
Sofronio di Cipro – vescovo di Cipro, santo
Sofronio I Syropoulos – patriarca di Costantinopoli
Sofronio II – patriarca di Costantinopoli
Sofronio III – patriarca di Costantinopoli

Pagine correlate
San Sofronio